Гамале́я (, ) — фамилия украинского происхождения. Произошла от слова, обозначающего физические качества человека — толстая шея.

 Гамалеи — старинный малоросси́йский дворянский род.
 Гамалея, Андрей Михайлович (?—ок.1696) — сподвижник гетмана Мазепы, один из основателей рода Гамалеи; брат Г. М. Гамалеи.
 Гамалея, Аполлон Александрович (1867—после 1917) — русский общественный деятель и политик, член Государственной думы от Черниговской губернии.
 Гамалея, Вадим Александрович (1935—1995) — советский композитор.
 Гамалея, Григорий Михайлович (?—1702) — сподвижник гетмана Брюховецкого, один из основателей рода Гамалеи.
 Гамалея, Иван Андреевич (1699—1766) — государственный деятель, генеральный судья.
 Гамалея, Михаил — черкасский полковник Войска Запорожского в 1667—1668 гг.
 Гамалея, Михаил Андреевич (ум. ок. 1725) — генеральный есаул.
 Гамалея, Михаил Леонтьевич (1749—1830) — русский врач, эпидемиолог, автор первой в России монографии о сибирской язве.
 Гамалея, Михаил Михайлович (1796—1868) — могилёвский губернатор в 1845—1854 гг.
 Гамалея, Надежда Михайловна (1830—1896) — фрейлина императриц Марии Александровны и Марии Фёдоровны.
 
 Гамалея, Платон Яковлевич (1766—1817) — русский военно-морской теоретик и педагог.
 Гамалея, Семён Иванович (1743—1822) — русский духовный деятель.
 Гамалея, Юлий Николаевич (1935—1981) — геолог, исследователь, первооткрыватель месторождений полезных ископаемых на Дальнем Востоке, в Африке и Латинской Америке, исследователь Сибири. Погиб в июле 1981 года в одном из водопадов на реке Улье (Хабаровский край). Усыновлённый внук академика Н. Ф. Гамалея.
 Гамалея, Яков — паволочский полковник Войска Запорожского в 1674 году.

См. также 
 «Гамалея» (1844) — поэма Т. Г. Шевченко.
 Гамалей — фамилия
 Гамалия — фамилия
 ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Минздрава России.

Ссылки